Васи́лиос Пацика́кис (, ; ) — греческий дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Греции в Финляндии (2000—2002).

Биография 
Окончил юридический факультет Афинского университета и в 1966 году был принят на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел Греции. Находился в командировках в Израиле и Нидерландах.

В 1990 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Греции в Швеции.

В 1993 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Греции в Украине и Молдавии (по совместительству) с резиденцией в Киеве. В сентябре 1993 года вручил верительные грамоты президенту Украины Леониду Кравчуку.

В 1998 году назначен директором департамента персонала Министерства иностранных дел Греции.

В 2000 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Греции в Финляндии и Эстонии (по совместительству). 7 апреля 2000 года вручил верительные грамоты президенту Финляндии Тарье Халонен, а 8 июня 2000 года — президенту Эстонии Леннарту Мери.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Афинского университета
Послы Греции в Швеции
Послы Греции на Украине
Послы Греции в Молдавии
Послы Греции в Финляндии
Послы Греции в Эстонии